Дом Черниговской электростанции — памятник архитектуры и памятник истории местного значения в Чернигове. Сейчас в здании размещается «Черниговоблэнерго».

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 26.03.1984 № 118 дому был присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 9-Чг. Здание расположено в охранной зоне, согласно правилам застройки и использования территории. 

Распоряжением представителя Президента Украины в Черниговской области от 01.02.1994 № 29 присвоен статус памятник истории местного значения с охранным № 3259 под названием Дом Черниговской электростанции (1927-1929) — первенец энергетики города.

Здание имеет собственную «территорию памятника», расположено в «комплексной охранной зоне» (включает большую часть квартала улиц Василия Стуса, Мстиславской, Гончей — Дом, где жил В. М. Конашевич и другие дома), согласно правилам застройки и использования территории. На здании установлена информационная доска.

Описание 
7 ноября 1927 года на митинге рабочих города была заложена электростанция. Здание было построено в период 1927-1929 годы по проекту архитектора В. Конопатский, согласно государственному плану электрификации Советской России (ГОЭЛРО). 

Каменный, Г-образный в плане дом, который состоит из машинного зала и 3-этажного административного корпуса. Является примером архитектуры конструктивизма 1920-1930-х годов.  

Во время Великой Отечественной войны: в августе 1941 года здание было сожжено немецко-фашистской авиацией. Здание было восстановлено в послевоенные годы. После пожара, в период 1965-1967 годы здание было отстроено коллективом Предприятия Черниговских электросетей РЭУ «Киевэнерго» хозяйственным методом по проекту ПКБ РЭУ «Киевэнерго». Реконструкция здания была приурочена к 50-летию Октябрьской революции. Сейчас здании размещается компания-поставщик электроэнергии «Черниговоблэнерго».

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 928 ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЕЛЕКТРО­СТАНЦІЇ БУДИНОК

Памятники архитектуры Чернигова
Памятники истории Чернигова
Здания и сооружения, построенные в 1929 году на Украине